Das Great American Bank Tennis Classic 1989 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in San Diego. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 31. Juli bis 6. August 1989 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Zina Garrison mit 6:4 und 7:5. Im Doppel gewann die Paarung Elise Burgin / Rosalyn Fairbank mit 4:6, 6:3 und 6:3 gegen Gretchen Magers / Robin White.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
1989